Zapasy na Letniej Uniwersjadzie 1973 rozgrywane były w sierpniu w Moskwie.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Styl wolny

Bibliografia 
 

1973 w zapasach
Zapasy na letnich uniwersjadach